Архона () — топоним и фамилия.

Персоналии 
 Архона, Адриа (род. 1992) — американская актриса.
 Архона, Рикардо (род. 1964) — известный гватемальский певец.

Топонимы 
 Архона — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Архона — город в Колумбии.

Другое 
 Архона — род растений из семейства Санталовые или Шёпфиевые